DTB est un code qui peut signifier :
 .

DTB est un sigle qui peut signifier :
 Darker than Black, un anime de Tensai Okamura diffusé en 2007 ;
 Denkmäler der Tonkunst in Bayern (en français : Monuments de l'art musical de Bavière) ;
 Deutscher Tennis Bund (en français : Fédération allemande de tennis) ;
 Digital Talking Book, une norme de livre audio ;
 Douglas DT, un bombardier-torpilleur américain.
Code